

Cinema 
 Staying Alive – film del 1983 diretto da Sylvester Stallone

Musica 
 Staying Alive – album del 1983, colonna sonora del film omonimo
 Staying Alive (The Hormonauts Version) – cover di The Hormonauts del 2004

Pagine correlate 
 Stayin' Alive (disambigua)